Еро може да се отнася за:
 Еро (река), река във Франция
 Еро (департамент), департамент във Франция
 Жан-Марк Еро (р. 1950), френски политик
 Хавиер Еро (1942-1963), перуански поет